Вилла «Казабла́нка» — это российский концептуальный архитектурный объект, построенный в посёлке Николина Гора к западу от Москвы. Объект вошёл в список ста лучших частных домов, построенных в мире с 1990 по 2002 год, а в 2003 году номинировался на Архитектурную премию. Модернистские формы сооружения сочетаются в нем с несвойственной модернизму мифологической восточной трактовкой архитектуры. Здание спроектировано и построено архитектором Борисом Шабуниным, лауреатом Государственной премии Российской Федерации, лауреатом премии «Золотое сечение» в 2003 году, а так же премии «Хрустальный Дедал».

Экстерьер 
Строение являет собой белый куб со стороной 13 метров с частичным заглублением в землю. Конструктивная схема здания состоит из наружного и внутреннего железобетонного каркаса с безригельной системой перекрытия. Заполнение внутренних и наружных стен – глиняный обожжённый кирпич шириной 25 см с 12-ти сантиметровым утеплителем из вспененного базальта, добываемого из недр земли. Снаружи стены покрыты современной пластически армированной фактурной штукатуркой. Кровля – плоская, инверсионная, эксплуатируемая с внутренним водостоком, выполнена из полиуретаново-каучуковой мембраны. Таким образом, достигается полная экологичность жилья, что было одним из основных требований заказчика.

В структуре здания заложена своя собственная космогония.  Дом осмыслен как часть мира, подобная целому. Его кубический объём носит замкнутый характер, а внутреннее пространство разворачивается по вертикали: от подземного уровня с бассейном через жилые уровни к террасе под открытым небом на крыше. Световой колодец, как античный атриум, пронизывает сооружение насквозь. При этом, благодаря стеклянному перекрытию над бассейном и стеклянному пирамидальному колпаку, накрывающему колодец на крыше, визуальные связи не теряются, и поверхность воды в бассейне видна с обитаемой кровли. Тем самым пространство дома материализует мифологему о связи между верхним и нижним мирами. Присутствие в доме трёх стихий, включая огонь в открытом камине на промежуточном уровне, дополняет космогонический подтекст пространства.

Планировка и интерьер 
В доме отсутствует общепринятая горизонтальная планировка. Необходимый набор помещений размещается на двенадцати уровнях. В подвальном этаже фотомастерская и, как уже говорилось, бассейн; на втором уровне расположен гараж; на третьем - прихожая и подсобные помещения; на четвёртом - кухня, столовая и гостиная с камином; на пятом – библиотека и кинозал. Выше, на разных уровнях находятся гостевые, детская и хозяйская спальни. Каждая спальня представляет собой отдельный, в достаточной степени изолированный блок, в том числе и по слышимости. А санузлы при спальнях соединены со световым колодцем окнами, благодаря чему наполнены днём естественным светом. Исключительность проекта состоит ещё и в том, что все жилые блоки не имеют не только общих стен, но даже расположены на разных перекрытиях, что позволяет жильцам ощущать себя живущими в «отдельных домах» вокруг одной «площади» - той самой световой шахты. Нетрадиционно решён вопрос и с окнами виллы: их расположением и размерами. Они подчинены единому ритму и пропорциям и задуманы таким образом, что минимизируют возможность видеть соседские постройки и концентрируют жильцов на созерцании природы. Эксплуатируемая крыша обрамлена колоннадой с занавесями, что создаёт эффект обычной комнаты, только без крыши. Здесь можно принимать гостей, летом спать под звёздами, а зимой заливать каток.

Интерьер дома создан архитектором Алексеем Розенбергом. Пространства жилых зон он полностью раскрывает на световой колодец, а в его центре помещает поверхность стеклянного куба, накрывающего бассейн. Спроектированные им для этой части дома объекты мебели сомасштабны архитектуре и становятся её частью. Они взаимодействуют с уровнями, частично мобильны, и их функциональность продумана в деталях. Чего только стоит десятиметровая горизонтальная секционная тумбочка-бревно, вырастающая из стены и зависающая в воздухе – она не имеет ни единой ножки, а дверцы каждой секции могут открываться и вверх, и вниз, и даже превращаться в выдвижные столики. Неповторимость данной конструкции ещё и в том, что при её создании были использованы секреты старорусских зодчих, создававших деревянные творения без единого гвоздя. Архитектор дополняет этот уровень дома обращённой в сторону сада открытой деревянной террасой на высоких опорах. Уникальность террасы-палубы заключается в том, что её 35 метров площади не соприкасаются ни с домом, ни с землёй. Палуба «парит» в воздухе. Это таинство объясняется тем, что деревянные опоры заправлены в заглублённые в грунт железные стаканы с прорезями, имеющие в середине внутренние платформы, на которых стоят опоры, и неподготовленный зритель видит опоры палубы, заходящие в стаканы, а дальше до земли через прорези виден только воздух. 
Модернистский сад находится в полной гармонии с архитектурой дома — основой ландшафтного дизайна служат ортогональные дорожки и открытый горизонтальный газон. Этот также не характерный для Подмосковья проект был выполнен известным канадским ландшафтным дизайнером из Монреаля Татьяной Останиной.

Примечания

Литература 
 Архитектурная премия 2003.: изд. Москва 2003.
 100 частных домов. Архитектура и архитекторы.: изд. СПб 2004.
 Коробьина И. Новая Москва 4. Гид по архитектуре Москвы и Московской области 1987 – 2007.: изд. Москва 2007.
 Salon Interior.  Частный интерьер России. 2003 № 11 (78)
 
 Salon Interior.  Частный интерьер России. 2004 № 7 (85)
 Architects' Journal  (London) 08/01/2004
  (London) 16/01/2004
 Красивые дома. Beautiful Houses. 2004 № 8 (51)
 Дом и сад.  House & Garden 2011 № 1 (58)

Ссылки 
  с Борисом Уборевичем-Боровским

Здания и сооружения Московской области